Сарса () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 
 Сарса-де-Гранадилья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Сарса-де-Монтанчес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Сарса-де-Тахо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Сарса-Капилья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Сарса-ла-Майор — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.